Les compétitions de water-polo des  Jeux méditerranéens ont lieu du 30 juin au  dans la piscine Le Naiadi de Pescara et se limitent à un seul tournoi masculin.

Il est remporté par l'équipe de Serbie, qui s'impose aisément face à celle de l'Espagne, avec le score de 9 - 4 (3-2, 4-1, 0-0, 2-1). L'équipe italienne remporte la troisième marche du podium en remportant difficilement la petite finale face à celle de la Croatie, dans un match très équilibré et avec un seul but d'écart (10 - 9 (2-1, 1-2, 3-3, 3-4)).

Calendrier

Équipes présentes

Résultats

Tour préliminaire 
Pour chaque groupe, les équipes classées première et deuxième sont qualifiées pour les demi-finales.

Groupe A

Groupe B 

L'équipe de Libye s'est retirée du tournoi.

Phase finale

Matchs de classement

Demi-finales et finale

Classement général

Légendes 
 joués : nombre de matchs joués
 V : nombre de victoires
 N : nombre de matchs nuls
 D : nombre de défaites
 BM : nombre de buts marqués
 BE : nombre de buts encaissés
 DIF : différence de but

Liens externes 
  Site officiel
  Le calendrier du tournoi 
 Résultats officiels

Water polo
Jeux mediterraneens 2009
Water polo Jeux mediterraneens 2009
Jeux mediterraneens 2009
Water polo Jeux mediterraneens 2009
Jeux mediterraneens 2009